Битовое поле может означать:
 То же, что флаг
 То же, что булев тип
 Битовое поле в C++ — поле в структуре, для которого задана разрядность.